

Наука 
 Iris — рід богомолів
 IRIS - космічна сонячна обсерваторія, запущена NASA в 2013 році.

Культура 
 Iris — пісня групи Goo Goo Dolls
  — американська синті-поп група

Інше 
 Iris — британський автомобіль, який випускався у 1906—1925 роках
  — поїзд, який зв'язує Бельгію та Швейцарію
 Iris — італійський телеканал.